Lockington bezeichnet:

Ortsnamen:
Lockington (East Riding of Yorkshire), England
Former Lockington Railway Station, das 1960 geschlossene Bahnhofsgebäude in Lockington
Lockington cum Hemington, Leicestershire, England
Lockington (Ohio), Vereinigte Staaten
Lockington (Victoria), Australien

Personen:
Andrew Lockington (* 1974), kanadischer Filmkomponist
David Lockington (* 1956), Musikdirektor der Grand Rapids Symphony